Пемброк-колледж ():
 Пемброк-колледж — колледж Кембриджа.
 Пемброк-колледж — колледж Оксфорда.